Représailles peut désigner :
 Des représailles sont une vengeance exercé en temps de guerre ou de conflit armé à l'encontre d'ennemis ou de populations civiles.
 En Grèce antique, le droit de représailles correspond à un droit de saisie, dans certains cas, des marchandises transportées par un navire marchand.
 Règlement de comptes
En littérature et au cinéma, le terme peut également désigner :
 Représailles, un poème de Victor Hugo, paru en 1872.
 , un film américain de Sean S. Cunningham, sorti en 1985.
 Représailles, un roman de la série Les Chevaliers d'Émeraude de la Canadienne Anne Robillard, paru en 2007.
 Représailles, une pièce de théâtre d'Éric Assous ()